Pireella är ett släkte av bladmossor. Pireella ingår i familjen Pterobryaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pireella